Такмичење у дисциплини 800 метра слободно за мушкарце на Светском првенству у пливању 2011. одржано је у оквиру 14 ФИНА Светског првенства у воденим спортовима 2011. у Шангају.

Квалификације су одржане 26. јула, а финале сутрадан 27. јула.

Учествовао је 51 такмичар из 43 земље.

Рекорди пре почетка такмичења 
(25. јула 2009)

Победници

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама пливачи су били подељени у 7 група.

Финале

Спољашње везе 
 Резултати квалификација
 Резултати финала

Светско првенство у пливању 2011.